Венский мир — мирное соглашение, подписанное 23 июня 1606 года в Вене князем Иштваном Бочкаи, возглавлявшим освободительное движение в Венгерском королевстве, и Матиасом.

Мир закрепил результаты двухлетней антигабсбургской войны между Габсбургами и венгерскими сословиями.
Соглашение предусматривало восстановление независимости Трансильванского княжества, присоединение к нему комитатов Угоча, Берег, Сатмар, крепости Токай с прилегающим к ней районом, свободу вероисповедания для протестантов, замену ряда советников австрийского императора представителями венгерской аристократии.

Примечания 

1606 год по странам
XVII век в Европе
Габсбургская монархия
Международные договоры Венгрии
Королевство Венгрия
Мирные договоры XVII века
Рудольф II